Мо́рицбург ():
 Морицбург — коммуна в Германии в земле Саксония.
 Морицбург (Галле) — укреплённый дворец в городе Галле, служивший в качестве резиденции епископов Магдебурга.
 Замок Морицбург — загородная резиденция саксонских курфюрстов дома Веттинов, расположенная в городе Морицбург.
 Замок Морицбург (Цайц) — укреплённая резиденция наумбургских епископов (976—1564) и, позднее — саксен-цайцских герцогов (1657—1718), расположенная в городе Цайц.